Ethel Smith (1902-1996), organiste américaine ;
 Ethel Smith (1907-1979), athlète canadienne spécialiste du .

Voir aussi 
 Ethel Smyth (1858-1944), compositrice et suffragette britannique.